JDN est un sigle qui peut faire référence :
 Journal du Net, un site web d'actualité ;
 Julian day number (en français, jour julien) ;
 , un ancien réseau de défense américain.

JDN est un code qui peut faire référence :
 , un aéroport public appartenant au comté, situé à Jordan, dans le Montana, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports